Замошшя, Замош'є (, ) — назва населених пунктів у Білорусі й Росії.

Берестейська область
 Замошшя — село, Малаховецька сільська рада Барановицького району.
 Замошшя — село в Іванівському районі.
 Замошшя — хутір у Лунинецькому районі.
 Замошшя — село в складі Пружанського району.

Вітебська область
 Замошшя — село в Бешенковицькому районі.
 Замошшя — село в Браславському районі.
 Замошшя — село в Верхньодвінському районі.
 Замошшя — село в Пліській сільраді Глибоцького району.
 Замошшя — село в Підсвільскій сільраді Глибоцького району.
 Замошшя — село в складі Березинської сільради Докшицького району.
 Замошшя — село в складі Волколатської сільради Докшицького району.
 Замошшя — село в Лепельському районі.
 Замошшя — село в Ліозненському районі.
 Замошшя — село в складі Полоцького району.
 Замошшя — скасоване село в Россонському районі.
 Замошшя — село в складі Богдановської сільради Сенненського району.
 Замошшя — село в Мошканській сільраді Сенненського району.
 Замошшя — село в Волковицькій сільраді Толочинського району.
 Замошшя — село в складі Кохановської сільради Толочинського району.
 Замошшя — село в Оболонецькій сільраді Толочинського району.
 Замошшя — село в складі Серковицької сільради Толочинського району.
 Замошшя — село в Ушацькому районі.
 Замошшя — село в складі Краснолуцької сільради Чашницького району.
 Замошшя — село в складі Проземлянської сільради Чашницького району.

Гомельська область
 Замошшя — село в складі Житковицького району.
 Замошшя — село в Лельчицькому районі.

Гродненська область
 Замошшя — село, Первомайська сільська рада Щучинського району

Мінська область
 Замошшя — село в складі Борисовського району.
 Замошшя — село в складі Довгиновської сільради Вілейського району.
 Замошшя — село в Людвиновській сільраді Вілейського району.
 Замошшя — село в складі Октябрської сільради Логойського району.
 Замошшя — село в складі Околовської сільради Логойського району.
 Замошшя — село в Любанському районі.
 Замошшя — село в Мядельському районі.
 Замошшя — село в Слуцькому районі.

Могильовська область
 Замошшя — село у складі Биховського району.
 Замошшя — село в Осиповицькому районі.

Вологодська область
 Замошшя — присілок у Бабаєвському районі.
 Замошшя — присілок у складі Білозерського району.
 Замошшя — присілок у Витегорському районі.
 Замошшя — присілок у Сокольському районі.
 Замошшя — присілок в Усть-Кубинському районі.

Ленінградська область
 Замошшя — присілок Бокситогорського району.
 Замошшя — присілок у Волховському районі.
 Замошшя — присілок у складі Кіровського району.
 Замошшя — село в Сланцевському районі.
 Замошшя — село в Заклинському сільському поселенні Лужського району.
 Замошшя — присілок у складі Осьминського сільського поселення Лужського району.

Московська область
 Замошшя — присілок в міському окрузі Шаховська.
 Замошшя — присілок у Можайському районі.

Новгородська область
 Замошшя — присілок, Любитінский район.
 Замошшя — присілок, Маловішерський район.
 Замошшя — присілок, Староруський район.
 Замошшя — присілок, Красноборське сільське поселення, Холмський район.
 Замошшя — присілок, Морховське сільське поселення, Холмський район.

Псковська область
 Замошшя — присілок у Гдовському районі, Самолвовська волость.
 Замошшя — присілок у Гдовському районі, Юшкінська волость.
 Замошшя — присілок у Локнянському районі, Самолуковська волость.
 Замошшя — присілок у Кулейській волості Печорського району.
 Замошшя — присілок у Лаврівській волості Печорського району.
 Замошшя — присілок в Усть-Долисській волості Невельського району.
 Замошшя — присілок у Плюсському районі Псковської області, Запольська волость.
 Замошшя — присілок у Славковській волості Порховського району.
 Замошшя — присілок у Краснопрудській волості Псковського району.
 Замошшя — присілок у Середкинській волості Псковського району.
 Замошшя — присілок у Торошинській волості Псковського району.
 Замошшя — присілок у міському поселенні Себеж Себезького району
 Замошшя — присілок Новосільської волості Стругокрасненського району
 Замошшя — присілок у складі Мар'їнської волості Стругокрасненського району.

Смоленська область
 Замошшя — присілок у Єльнінському районі.
 Замошшя — присілок у Новодугінському районі.
 Замошшя — присілок у Хіславицькому районі.
 Замошшя — присілок у Велізькому районі.
 Замошшя — присілок в Угранському районі.

Див. також 
 Замошшя 1
 Замошшя 2